Бриджтаун — топоним:

 Бриджтаун — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэксфорд (провинция Ленстер).
 Бриджтаун — столица независимого государства Барбадос, входящего в состав Британского содружества.

См. также 
 Бридж
 Бриджтаун холт — железнодорожная станция, обеспечивающая транспортной связью деревню Бриджтаун в графстве Уэксфорд, Республика Ирландия.
 Бриджтон
 
 
 Бридж-Сити (Техас)